Vampiro, em folclore, mitologia e religião
Vampirismo (literatura), espectro de obras literárias ficcionais produzidas a partir da concepção da existência de vampiros
Vampirismo real, em psiquiatria
Vampiro psíquico, em ocultismo

Ver também